Зозуля — родина птахів, нараховує близько 200 видів.
 Зозуля звичайна
 Зозуля — українське прізвище.
 «Зозуля» — фільм Олександра Рогожкіна, що вийшов у 2002 року.

Інше 
 «Зозулі» — американський комедійний музичний фільм Пола Слоуна 1930 року.
 «Кукушка» (від  — «зозуля») — розмовна назва:
 Паровозів серії КУ, що випускали на початку XX ст.
 Паровоза малої потужності, як правило, танка-паровоза
 Потяга місцевого сполучення, зазвичай з двох-трьох вагонів
 «Кукушка» — пісня «Кіно» з «Чорного альбому».
 «The Кукушка» (варіанти назви: «Зозуля», «Зозуля кувала») — пісня з репертуару співачки Злати Огневич.

Див. також 
 Алгоритм зозулі
 Кувала зозуля
 Ой сивая та і зозуленька
 Політ над гніздом зозулі (роман)
 Пролітаючи над гніздом зозулі (фільм)
 Три зозулі з поклоном (новела)

Примітки